De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later.

Onderstaande kalender geldt voor Hongarije, waar men in oktober 1587 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1587
Geschiedenis van Hongarije